Marcel L'Herbier (1888-1979), cinéaste français.

Voir aussi 
 L'Herbier de Lyon